

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anton Gaddefors, (1989- ), est un joueur suédois de basket-ball ;
 Viktor Gaddefors, (1992- ), est un joueur suédois de basket-ball ;

Homonymie
Homonymie de patronyme